Wasilij Wasiljew (1896–1942) – radziecki wojskowy
 Wasilij Wasiljew (1927–1993) – rosyjski piłkarz
 Wasilij Wasiljew (1892–1959) – rosyjski dziennikarz emigracyjny